Palee bezeichnet 
 Knochenfische folgender Arten in der Gattung Coregonus:
 Coregonus alpinus
 Coregonus fera
 Coregonus zuerichensis
 Coregonus lavaretus
 Coregonus palaea
 Coregonus nasus
 Paleae, spezialisierte Borsten (Chaetae) am Deckel (Operculum) von Röhrenwürmern